Strihen ist ein alternativer Name zweier benachbarter Berge im Schweizer Kanton Aargau:
Strihe, auch Strihen oder Densbürer Strihen
Asperstrihe, auch Asperstrihen oder Asper Strihen